Soetkin Baptist: een Vlaamse zangeres
 Soetkin Collier: een Vlaamse zangeres
 Soetkin, de waanzinnige: personage in een stripverhaal uit de reeks de Geuzen
Soetkin, de moeder van Tijl Uilenspiegel: personage in de roman De legende en de heldhaftige, vrolijke en roemrijke avonturen van Uilenspiegel en Lamme Goedzak in het land van Vlaanderen en elders van Charles de Coster